Коте́льный переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Астрахани:
 2-й Котельный переулок;
 3-й Котельный переулок;
 5-й Котельный переулок;
 6-й Котельный переулок;
 7-й Котельный переулок.
 Котельный переулок — переулок в Воркуте.
 Котельный переулок — переулок в Грозном.
 Котельный переулок — переулок в Нижнем Новогороде.
 Котельный переулок — переулок в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Котельный переулок — переулок в Запорожье.

См. также 
 Котельная улица
 Котельный проезд